Giovanni Cattai – ex calciatore italiano
 Stefano Cattai – ex ciclista su strada italiano